Intertotocupen 2001 var 2001 års upplaga av Intertotocupen (eller Tipscupen). Det spelades fem rundor (inklusive finalerna) och de tre lag som vann kvalificerade sig för Uefacupen 2001/2002; Aston Villa, Paris Saint-Germain och Troyes.

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Semifinaler

Finaler

Se även
Uefa Champions League 2001/2002
Uefacupen 2001/2002

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  RSSSF

2001
Fotbollssäsongen 2001
2001 i Europa